Achenbach, apellido, puede hacer referencia a:

  Andreas Achenbach (1815-1910), pintor alemán; o
 Oswald Achenbach (1827-1905), paisajista alemán, hermano del anterior.